Yumbe, district en Ouganda
 Yumbe (ville), chef-lieu de ce district